Румас — может означать:
  — латвийская хижина.

Фамилия 
 Румас, Сергей Николаевич (род. 1969) — белорусский политик, экономист.